Термин лептин има више значења.

 Лептин (насеље)
 Лептин (хормон)